Haupt är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albrecht Haupt /1852–1932), tysk arkitekt och konsthistoriker
 August Haupt (1810–1891), tysk organist och tonsättare
 Georg Haupt (1741–1784), svensk möbeltillverkare
 Herman Haupt (1817–1905), amerikansk militär och järnvägsbyggare
 Matti Haupt (1912–1999), finländsk skulptör och bildkonstnär
 Moriz Haupt (1808–1874), tysk språkforskare
 Oscar Haupt (1873–1958), svensk affärsman
 Paul Haupt (1858–1926), tyskamerikansk assyrolog
 Per Haupt (född 1968), svensk arkitekt
 Richard Haupt (1846–1940), tysk arkitekt och konsthistoriker
 

Tyska efternamn